Doire ist:

 gälischer Name von Derry
 ehemaliges französisches Département in Italien, siehe Doire (Département)

Name von Flüssen:
 Doire (Fluss), ein Fluss im Zentralmassiv in Frankreich, Nebenfluss der Bertrande
 Doire baltée, mündet als Dora Baltea in Italien in den Po, mit den beiden Quellbächen Doire de Ferret und Doire de Vény 
 Doire ripaire, mündet als Dora Riparia in Italien in den Po